NGC 4596 (другие обозначения — UGC 7828, MCG 2-32-170, ZWG 70.206, VCC 1813, PGC 42401) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4596
Дева (созвездие)